Paul Rudebeck kan syfta på:

 Paul Rudebeck den äldre (1632–1687), häradshövding
 Paul Rudebeck den yngre (1657–1711), häradshövding